Aureilhan, commune française des Landes ;
 Aureilhan, commune française des Hautes-Pyrénées.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France